National Basketball League, nom de la màxima competició de bàsquet de diversos països
 Localització per xarxa (del nom en anglès Network Based Location), sistema d'informació geogràfica basat en una xarxa cel·lular